Nº 1, het eerste luchtschip
 Nummer 1 (Marco Borsato), een album van Marco Borsato
 Nummer 1 (single), een liedje van The Kreuners
 Nummer 1 (hitlijst), het nummer dat de hitlijst aanvoert
 Nummer Een, een buurtschap in Zeeland